Termenul „Ger” se poate referi la:

Stare atmosferică caracterizată prin temperatura foarte joasă a aerului sub zero grade, frig mare specific perioadei din toiul iernii.

Denumiri geografice
Ger, Pyrénées-Atlantiques,  comună în departamentul Pyrénées-Atlantiques din sud-vestul Franței
Ger, Manche, comună în departamentul Manche , Franța 
Ger, Hautes-Pyrénées, comună în departamentul Hautes-Pyrénées din sudul Franței
Ger, Garonne, un afluent al râului Garonne, din Franța
Ger (Spania), oraș din Spania, situat în provincia Girona din comunitatea autonomă Catalonia.

Alte utilizări
key, ger, este o tonalitate, care constă în organizarea notelor unei compoziții în raport cu un centru
O abreviere: Cod lingvistic : SIL code : GER. ISO 639 -1: de. ISO 639-2(B) din limba germană
Ger, fiul lui Iuda, din Vechiul Testament
Ger, o mișcare a evreilor polonezi
Ger, o întrecere a vechilor germani, de aruncare cu lancea